Round Barn, Washington Township bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Round Barn, Washington Township (Janesville, Iowa), NRHP-ID: 86001417
 Round Barn, Washington Township (Sciola, Iowa), NRHP-ID: 86001466